Le cobalt est un élément chimique noté Co, ainsi qu'un corps simple métal.

Le nom de l'élément chimique provient de divers minerais métalliques nommés « das Kobalt » ou « das Kobold » en allemand de la Renaissance. Ils prennent leurs dénominations des nains maléfiques des milieux miniers, nommés Kobolds ou Kobalts.
Ces minerais ont parfois laissé leurs noms à des pigments minéraux, par exemple le bleu de cobalt, le jaune de cobalt ou le vert de cobalt, à des couleurs textiles, par exemple "bleu cobalt"..., à des localités minières, ainsi la ville de Cobalt en Ontario, desservie par voie ferrée par la gare de Cobalt. 

Cobalt peut aussi désigner dans le domaine de la culture et des loisirs : 
 une bande dessinée de Greg réalisée en 1971, Cobalt
 un groupe de black metal, Cobalt.  
 un jeu-vidéo, Cobalt développé par Oxeye Game Studio et produit par Mojang. 
 un magazine de prépublication de mangas,  Cobalt.
 un personnage, l'Homme de cobalt « méchant » des bandes dessinées Marvel Comics.
 une série télévisée américaine en cours de production (déc. 2014), Cobalt, nom provisoire de Fear the Walking Dead.

Cobalt peut aussi désigner dans le domaine de l'économie et des entreprises :
 une marque de voiture automobile, comme la Chevrolet Cobalt.
 une société de transport aérien, la Cobalt air planes.
 une société fabricant des serveurs informatiques, Cobalt Networks.
 une maison de production musicale.
 divers restaurants ou maisons de services.
 Cobalt Air

Toponyme 

 Cobalt est une ville du district de Timiskaming, en Ontario, au Canada.
 Cobalt, un village du comté de Madison, dans le Missouri, aux États-Unis.